Василий Иванович Шегеда (9 марта 1929, с. Аврамовка, Красноармейский район, Петропавловский округ, Казакская АССР, РСФСР, СССР — 21 сентября 2005, п. Большой Изюм, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область, Казахстан) — тракторист совхоза «Октябрьский» Красноармейского района Кокчетавской области. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 9 марта 1929 года в селе Аврамовка Красноармейского района Петропавловского округа Казакской АССР (ныне — не существует, территория Большеизюмовского сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Казахстана) в крестьянской семье.

С 1950 по 1953 год проходил срочную службу в Советской Армии. После армии возвратился в Кокчетавскую область, где стал работать трактористом в совхозе «Октябрьский» Красноармейского района. В 1956 году вступил в КПСС.

Постоянно совершенствовал свою рабочую классификацию. Освоив профессии слесаря, дизелиста, электросварщика, содержал технику в исправном состоянии, в результате чего ежегодно перевыполнял производственный план и личные социалистические обязательства по обмолоту зерновых и обработке пахотной земли. В 1971—1973 годах вспахал 3409 гектаров пахотной земли.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ в Москве.

Скончался 21 сентября 2005 года в посёлке Большой Изюм, похоронен на местном кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Медаль «За освоение целинных земель»

Источники 
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия, 2-й т. — Алматы, 1987.

Ссылки 
 Шегеда Василий Иванович

Члены КПСС
Похороненные в Тайыншинском районе